Beckenham bezeichnet:
 Beckenham (London), einen Stadtteil von London
 Beckenham (Neuseeland), ein Vorort von Christchurch
 Beckenham (Western Australia), ein Vorort von Perth
 Beckenham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Beckenham ist der Familienname von
 Matt Beckenham (* 1976), australischer Hürdenläufer